Das Keio Challenger International Tennis Tournament 2013 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. November 2013 in Yokohama stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Chung Hyeon
 Yasutaka Uchiyama
 Chase Buchanan
 Shūichi Sekiguchi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Yokohama